Jan II van Egmont, 1385-1451, regent van Gelre
 Jan IV van Egmont, als Jan II graaf van Egmond van 1516 tot 1528